

Toponymie
 Bournac, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Saint-Affrique
 Bournac, ancienne commune française de Tarn-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Montaigu-de-Quercy

Patronyme
 Olivier Bournac, traducteur et romancier

Homonymie de toponyme